Спортфорум Хоэншёнхаузен () — многоцелевой спортивный комплекс в районе Альт-Хоэншёнхаузен в Берлине. Комплекс построен в 1970 году. Вместимость —10 000 зрителей.

На площадках комплекса проводятся соревнования по велогонкам, конькобежному спорту, лёгкой атлетике и многим другим. Домашний стадион футбольного клуба «Динамо» (Берлин).

Конькобежный каток Хоэншёнхаузен стал первым крытым катком в мире (открыт в 1986).

Рекорды катка

Ссылки 

 Официальный сайт

Здания и сооружения, построенные в 1970 году в Германии
Футбольные стадионы Германии
Конькобежные катки Германии
Спортивные сооружения Берлина